Hrvatski nogometni kup 2014./15. je dvadeset i četvrto izdanje Hrvatskog nogometnog kupa. Naslov pobjednika je branila Rijeka, a kup je osvojio Dinamo iz Zagreba.

Pretkolo 
Parovi pretkola izvučeni su 11. kolovoza 2014. godine. Ždrijebom su određeni parovi i domaćini pretkola. Utakmice pretkola predviđene su za srijedu 27. kolovoza s početkom u 16 sati.

Šesnaestina završnice 
Igra se 24. rujna 2014.

Osmina završnice 
Igra se 29. listopada 2014.

Četvrt završnica 
Ždrijeb je održan 4. studenog 2014. u Zagrebu. Igra se na dvije utakmice, prve se igraju 11. veljače, a uzvrati 4. ožujka 2015.

Poluzavršnica 
Ždrijeb je održan 6. ožujka 2015. u Zagrebu. Igra se na dvije utakmice, prve se igraju 8. travnja, a uzvrati 22. travnja 2015.

Završnica 
Igrano 20. svibnja 2015. na stadionu Maksimir u Zagrebu.

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2014./15.
 2. HNL 2014./15.
 3. HNL 2014./15.
 4. rang HNL-a 2014./15.
 5. rang HNL-a 2014./15.
 6. rang HNL-a 2014./15.
 7. rang HNL-a 2014./15.
 8. rang HNL-a 2014./15.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., kup
 hrnogomet.com, Hrvatski nogometni kup 2014./15.

2014./15.
 kup